

Cinema 
 The Traveler – cortometraggio del 1929 diretto da Joseph Santley
 Mister Vendetta (The Traveler) – film del 2010 diretto da Michael Oblowitz

Musica 
 The Traveler – album di Billy Cobham del 1993

Pagine correlate 
 The Traveller
 Traveler